Гней Корнелій Долабелла ():

 Гней Корнелій Долабелла — батько священного царя Гнея Корнелія Долабелли
 Гней Корнелій Долабелла — священний цар в 208—180 роках до н. е., батько консула 159 року до н. е. Гнея Корнелія Долабелли
 Гней Корнелій Долабелла — консул у 159 році до н. е.
 Гней Корнелій Долабелла — син консула 159 року до н. е. Гнея Корнелія Долабелли і батько Гнея Корнелія Долабелли
 Гней Корнелій Долабелла — консул у 81 році до н. е.
 Гней Корнелій Долабелла — проконсул Македонії в 80-77 роках до н. е.
 Гней Корнелій Долабелла — проконсул Кілікії в 80-79 роках до н. е., батько консула-суффекта 35 до н. е. Публія Корнелія Долабелли

Див. також 
 Корнелії Долабелли